Laki Péter (1954– ) Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész
Laki Péter (1989– ) színész,operetténekes